Bufalo oder del Bufalo ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Del Bufalo (* 1958), italienischer Architekt
 Emilie del Bufalo (1828–??), deutsche Schriftstellerin
 Gaspare del Bufalo (1786–1837), italienischer Ordensgründer
 Innocenzo Del Bufalo de’ Cancellieri (1566–1610), italienischer Kardinal
 Romeo Salvatore Bufalo (* 1949), italienischer Autor 

Bufalo steht für:
 Búfalo (Puerto Rico), Siedlung in Puerto Rico 
 Colonia Búfalo, Siedlung in Mexiko 

Siehe auch:
 Buffalo (Begriffsklärung)